Бртнице (, ) — город на юге центральной части Чехии, в районе Йиглава края Высочина. Расположен в 14 км от города Йиглава и в 21 км от города Тршебич, на реке Бртнице, на высоте 515 м над уровнем моря. Площадь составляет 74,17 км².

Название 
Название города имеет связано с лесным пчеловодством, есть две гипотезы его происхождения:

 Название деревни состояло из прилагательного «brtná», от борти (полость в дереве, в которой живут пчёлы), и суффикса -ice.
 Это гидроним, таким образом слово Бртнице означало «реку, протекающей через бортевые леса». От этой реки поселок получил свое название.

Немцы город называли Pürnitz (позже Pirnitz) и оттуда также латинское название Purnicz или Pirnicz.

История 
Впервые упомянут в письменных источниках в 1234 году.

Население

Города-побратимы

Фото достопримечательностей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города края Высочина
Населённые пункты района Йиглава